Pasiphaeidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1852. Enligt Catalogue of Life ingår Pasiphaeidae i överfamiljen Pasiphaeoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pasiphaeidae 32 arter. 

Pasiphaeidae är enda familjen i överfamiljen Pasiphaeoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pasiphaeidae